Johann Christoph Adelung, Duits taalkundige
Friedrich von Adelung, Duits jurist en filosoof
Bernhard Adelung, Duits politicus